Rabeson ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Rabeson (* 1987), madagassischer Fußballspieler
 Tony Rabeson (* 1958), madagassischer Jazz-Schlagzeuger